

Patronymie
 Ghislain Gimbert (1985- ) est un footballeur français.
 Philippe Gimbert (1966- ) est un ancien joueur de rugby à XV français.
 Sébastien Gimbert (1977- ) est un pilote de vitesse moto français.

Homonymie de patronyme